ZPR1 () – білок, який кодується однойменним геном, розташованим у людей на короткому плечі 11-ї хромосоми. Довжина поліпептидного ланцюга білка становить 459 амінокислот, а молекулярна маса — 50 925.

Задіяний у таких біологічних процесах, як процесинг мРНК, сплайсинг мРНК, диференціація клітин. 
Білок має сайт для зв'язування з іонами металів, іоном цинку. 
Локалізований у цитоплазмі, ядрі, клітинних відростках.

Література

Примітки

Див. також 
 Хромосома 11

Некатегоризовані білки